Хальмерская — название рек:

Россия 
 Хальмерская (приток Подлея) — река.
 Хальмерская (приток Сиговой) — река.